Iosif Samuilovič Šklovskij (1916-1985) – astrofisico sovietico
 Isaak Vladimirovič Šklovskij (1865-1935) – scrittore britannico
 Viktor Borisovič Šklovskij (1893-1984) – scrittore e critico letterario russo